Атолука може да се отнася за:

 Атолука – курортна местност в Родопите;
 Атолука – защитена местност в България.